маркиз Гийом Франсуа Лопиталь (де Л’Опиталь; ; ) — французский математик, автор первого учебника по математическому анализу, маркиз.

Биография 
Сын богатых родителей (он происходил из знатного рода и был потомком канцлера Франции Мишеля де Лопиталя), маркиз Лопиталь поступил сперва на военную службу, но по слабости зрения вскоре оставил её и посвятил себя наукам. Состоял членом Парижской академии наук, участник учёного кружка Мальбранша. Был женат на Мари-Шарлотт де Ромий де ла Шенелэ (), тоже занимавшейся математикой.

В 1690-х годах занял видное место в школе Лейбница, с новым методом которого его познакомил Иоганн Бернулли в 1692 во время своего пребывания в Париже в поместье Лопиталя.

Главная заслуга Лопиталя заключается в первом систематическом изложении математического анализа, данное им в сочинении «Анализ бесконечно малых» (, 1696). В этой книге собраны и приведены в стройное целое отдельные вопросы, разбросанные до того в разных повременных изданиях, а также приводится Правило Лопиталя. В предисловии Лопиталь указывает, что без всякого стеснения пользовался открытиями Лейбница и братьев Бернулли и «не имеет ничего против того, чтобы они предъявили свои авторские права на всё, что им угодно». Современников, однако, сильно озадачило то, что Иоганн Бернулли предъявил претензии на всё сочинение Лопиталя целиком.

Другое известное сочинение Лопиталя, «Traité analytique des sections coniques», было напечатано в 1707 году. Лопиталю принадлежит также решение ряда задач, в том числе о кривой наименьшего времени ската (см. Брахистохрона), о кривой, по которой должен двигаться груз, прикреплённый к цепи и удерживающий в равновесии подъёмный мост. Решение этих задач помогло ему стать в один ряд с Ньютоном, Лейбницем и Якобом Бернулли.

Титульные листы произведений Лопиталя

Сочинения 
 Лопиталь. Анализ бесконечно малых. М.-Л.: ГТТИ, 1935 // Мат. анализ на EqWorld

См. также 
 Правило Лопиталя
 Математический анализ#Исторический очерк

Примечания

Литература 
 

Математики Франции
Математики XVII века
Математики по алфавиту
Маркизы Франции
Члены Французской академии наук